Beauchesne peut faire référence à :

Personnes 
 Jean de Beauchesne, un maître écrivain français du  ;
 Alcide de Beauchesne (1800-1873), un écrivain français ;
 Pierre-Clovis Beauchesne (1841-1918), un homme politique provincial et fédéral du Québec ;
 Geoffroy du Bois de Beauchesne (1883-1957), général français ;
 Henri du Bois de Beauchesne (1874-1956), général français ;
 Yves Beauchesne (1948-1992), un écrivain québécois ;

Divers 
 Matusalem II : Le Dernier des Beauchesne, un film réalisé par Roger Cantin en 1997 ;
 les éditions Beauchesne, une maison d'édition française.

Homonymie de patronyme